

Pessoas 
 Ulysses S. Grant
 Cary Grant
 Grant Morrison
 Hugh Grant
 Amy Grant
 Eddy Grant
 Grant Suiter
 Alan Grant
 Lee Grant
 Peter Grant
 Madison Grant
 Avram Grant

Localidades 
 Grant (Minnesota)
 Grant (Iowa)
 Grant (Nebraska)
 Grant (Michigan)
 Grant (Alabama)
 Condado de Grant (Washington)

Outros 
 3154 Grant
 Gazela-de-grant

Desambiguação